SOS, S.O.S. o Sos también puede referirse a:

Lugares
Sos, población y comuna francesa;
Sos del Rey Católico, municipio español en la provincia de Zaragoza;
Sos (Huesca), lugar aragonés de la provincia de Huesca

Música
Estrella Levante SOS 4.8, festival de música que se celebra en Murcia;
Swing Out Sister, grupo musical estadounidense;
«SOS», canción de ABBA;
«S.O.S», canción de Jonas Brothers;
«SOS», canción de Rihanna;
«SOS», canción de Stratovarius;
«S.O.S. (Anything but Love)», canción de Word Collide;
«S.O.S. (Too Bad)», canción de Aerosmith;
«Same Ol' Situation (S.O.S.)», canción de Mötley Crüe de su álbum de 1989 Dr. Feelgood;
«Veneno es antídoto (S.O.S.)», canción del álbum Defecto Perfecto de la banda mexicana División Minúscula;
«SOS», canción de Avicii;
$O$, álbum de Die Antwoord;
SOS, álbum de Millencolin;
SOS, álbum de SZA.

Cine y televisión
'Swim Or Sink, corto de animación estadounidense de 1932, también conocido como S.O.S.
'S.O.S. Titanic, telefilme estadounidense de 1979;
S.O.S. vecinos al ataque, película estadounidense de 1989;
'Summer of Sam, película estadounidense de 1999;
S.O.S., serie de televisión chilena llamada también Corazón rebelde;
S.O.S.: Sexo y otros secretos, serie de televisión mexicana;
Misión S.O.S., telenovela infantil mexicana;
'SOS adolescentes, programa de televisión español;
«S. O. S.»,  episodio de Lost.

Organizaciones
SOS Esclavos, organización civil mauritana;
Aldeas Infantiles SOS, organización no gubernamental internacional.

Otros usos

SOS es la señal de socorro más utilizada internacionalmente;
S.O.S., revista de historietas de Editorial Valenciana;
SHARE Operating System, un sistema operativo para computadoras centrales de IBM;
Respuesta SOS, respuesta global al daño del ADN; 
El Chelín somalí, por su código ISO 4217; o
Deoleo (anteriormente conocida como Grupo SOS y SOS Cuétara), empresa española del sector alimentario. 
Sistema Operativo Sanitario, servicio médico del Presidente del Gobierno de España cuyas siglas son SOS.
 Sos, forma verbal del verbo ser.